Uhlir oder Uhlíř ist der Familienname folgender Personen:
 František Uhlíř  (* 1950), tschechischer Kontrabassist des Modern Jazz
 Robert Uhlir (1900–1982), österreichischer Politiker

Siehe auch:
 Uhlirz